Серо Мачин има више значења:

 Серо Мачин (Сан Пабло Макуилтијангис), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Мачин (Санто Доминго Нукса), насеље у савезној држави Оахака у Мексику